Dreikönigsaltar steht für:
 Dreikönigsaltar von Stefan Lochner, Köln, siehe Altar der Stadtpatrone
 Columba-Altar, München